Saint-Martin-du-Bois (Gironde)
Saint-Martin-du-Bois (Maine-et-Loire)